

Соколів, сучасний Соколув-Підляський — місто, Мазовецьке воєводство

Села:
 Соколів — Житомирська область, Житомирський район
 Соколів — Львівська область, Львівський район
 Соколів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Соколів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

 Соколів — село, колишнє містечко, знищене у період Другої світової війни, центр Соколівської ґміни

Див. також 
 Соколів Брід
 Соколів-Малопольський

Примітки